

Населённые пункты 
 Рогожина — город в Албании

Фамилии 
 Рогожина, Людмила Николаевна — советская баскетболистка